Неа (приток Ныдыба) — река в России
 Неа — река в Норвегии
 «Неа» — ежедневная газета в Греции